Список радиостанций Латвии:

Радиостанции в Риге

AM диапазон

FM диапазон

Региональные радиостанции 
 Kurzemes Radio
 Rietumu Radio
 Radio Valmiera
 Radio Sigulda 89,9 МГц «Radio 7» ООО «Radio Sigulda»
 Radio 1
 Latgales Radio
Radio Ef-Ei
 Radio Alise Plus
 Saldus Radio
 CityRadio

Примечания 

 
Радио